Thalassa est un nom propre ou commun, signifiant « mer » ou « océan » en grec ancien, qui peut désigner :

Nom commun 

 Thalassa, un genre de coccinelle (en termes de classification taxinomique).

Nom propre

Mythologie 
 Thalassa est la fille d'Héméra et d'Æther, dans la mythologie grecque.

Saint(s) chrétiens(s) 
 Thalassa (), ou Thalasse et Limnée, ermites en Syrie et confesseurs ; fêté le 22 février.

Astronomie 
 Thalassa est un des satellites de Neptune, en astronomie.

Marine 
 Le Thalassa est un navire océanographique de l'Ifremer.
 Le Thalassa est un trois-mâts barque des Pays-Bas.

Arts et lettres 
 Thalassa, essai sur la théorie de la génitalité est un livre écrit par Sandor Ferenczi en 1924.
 Thalassa, le nom d’un ancien poème écrit par l'Irlandais Louis MacNeice,
 Thalassa, une planète océanique fictive, dans le roman Chants de la Terre lointaine d’Arthur C. Clarke,
 Thalassa, le nom d’une chanteuse qui représenta la Grèce au Concours Eurovision de la chanson en 1998.

Télévision et produits dérivés 
 Thalassa est une émission française de télévision, consacrée à la mer et aux activités humaines liées à la mer, coproduite et toujours diffusée de façon régulière par France 3
 Thalassa est un magazine "papier" bimestriel inspiré par l’émission de télévision de France 3 ;
 Planète+ Thalassa est une chaîne de télévision dérivée de l’émission diffusée sur France 3 ;
 Thalassa est un jeu de société de Roberto Fraga.

Références